Brettstein ist der Name folgender Orte:

  Brettstein (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil von Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg
  Brettstein (Gemeinde Zederhaus), Ortsteil von Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

Siehe auch:
 Bretstein